EAR steht für:
 East African Railways, eine Bahngesellschaft der drei ostafrikanischen Staaten Kenia, Uganda und Tansania
 Eesti Akadeemiline Raamatukogu (dt. Estnische Akademische Bibliothek) heute Akademische Bibliothek der Universität Tallinn  
 Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, im Steuerrecht, siehe Einnahmenüberschussrechnung
 Ein-/Ausgabe-Rechner, Verbindung eines Stellwerks mit den Außenanlagen
 Stiftung Elektro-Altgeräte Register
 Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs, technisches Regelwerk im Straßenbau
 Enterprise Archive, ein Dateiformat für Java-Server-Anwendungen nach dem JavaEE-Standard
 European Agency for Reconstruction, siehe Europäische Agentur für den Wiederaufbau
 Export Administration Regulations, Exportbestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika
 E·A·R, Hersteller von Ohrstöpseln
 Esoteric Audio Research, Hersteller von Röhrenverstärkern 
 Estimated Average Requirement, täglicher geschätzter durchschnittlicher Bedarf an Nährstoffen, bei der 50 Prozent einer Population keinen Mangel aufweisen
 Ernst August Rex:  Ernst August I., König von Hannover von 1837–1851

EaR steht für:
 Entartungsreaktion in der Medizin
 Essen auf Rädern

Siehe auch:

EAR